Halsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (29,2 ha)
Halsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (1,34 km²)
Lilla Halsjön, sjö i Avesta kommun, 
Stora Halsjön, sjö i Avesta kommun,  (26,3 ha)

Se även
Hallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn